Mohamed Magdy (né en 1988), nageur égyptien
 (né en 1996), footballeur égyptien